Černíkovice kan verwijzen naar de volgende Tsjechische gemeenten:
 Černíkovice (okres Plzeň-sever)
 Černíkovice (okres Rychnov nad Kněžnou)